L’Euroligue 1998-1999 est la saison courante de l’Euroligue, compétition qui met aux prises les meilleurs clubs de basket-ball du continent européen.

Équipes participantes et groupes

Déroulement



Groupe A

Groupe B

Tableau final 

 Lors des quarts de finale, l'équipe première nommée dispute le premier match à domicile, puis la belle si nécessaire.

Statistiques 
 Meilleure marqueuse :  Sandra Brondello (GoldZack Wuppertal), 
 Meilleure rebondeuse :  Marlies Askamp (GoldZack Wuppertal), 
 Meilleure passeuse :  Alavaro Bascuñana (Valenciennes),

Liens externes 
 Euroligue 1998-1999 sur le site officiel de la FIBA

1999
Basket-ball en 1998
Basket-ball en 1999
Basket-ball F1